est un mot zoulou signifiant se réjouir, être joyeux, célébrer.

Prénoms
Jabulani est souvent utilisé comme prénom et alors souvent raccourci en Jabu.
Quelques personnalités africaines portant ce prénom  
 Jabulani Dubazana, un vocaliste du Ladysmith Black Mambazo
 Jabulani Sibanda, un homme politique et vétéran de guerre zimbabwéen
 Jabu Moleketi, un politicien sud-africain
 Jabulani Maluleke, un footballeur sud-africain

Autres 
 Jabulani, un quartier de Soweto
 Plusieurs chansons
 Jabulani par Ladysmith Black Mambazo
 Jabulani par PJ Powers
 Jabulani Africa, un gospel par Fini de Gersigny
 Jabulani de l'album Odyssey en 2001 par le groupe Pososhok.
 Jabulani, le nom du ballon officiel de la coupe du monde de football de 2010 en Afrique du Sud.

Prénom